Mutua Madrid Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2021 z cyklu Madrid Open rozgrywany w dniach 29 kwietnia–8 maja 2021 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 549 105 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Hiszpanii